Гогинов — русская фамилия. Известные носители:

 Гогинов, Павел Александрович (?—1854) — генерал-майор, участник Крымской войны.
 Гогинов, Пётр Александрович — Георгиевский кавалер (подполковник; № 7208; 17 декабря 1844).